

Musique

Albums 

 Me Myself I, album de Joan Armatrading (1980) ;
 Me, Myself and I, album de Fat Joe (2006) ;
 Me, Myself and I, album de Michelle Chen (2013).

Chansons 

 Me, Myself, and I
 Me, Myself, and I, chanson de Billie Holiday (1937) ;
 Me, Myself, and I, chanson de L7.

 Me, Myself and I
 Me, Myself and I, chanson de Chalk Circle (1986) ;
 Me, Myself and I, chanson de Vitamin C (1999) ;
 Me, Myself and I, chanson de Jive Jones (2001) ;
 Me, Myself and I, chanson de Scandal'us (2001) ;
 Me, Myself and I, chanson de Beyoncé Knowles (2003).

 Me Myself and I
 Me Myself and I, chanson de De La Soul (1989) ;
 Me Myself and I, chanson de Hanson (2010) ;
 Me Myself and I, chanson de Sho Baraka (2010).

Me, Myself and (I)
 Me, Myself and (I), chanson de Darren Hayes (2007).

Me, Myself & I
 Me, Myself & I, chanson de G-Eazy et Bebe Rexha (2015).

Télévision 
 Me, Myself and I, série télévisée américaine (2017)

Théâtre 
 Me, Myself and I: pièce d'Edward Albee.